Metrobrücke ist die Bezeichnung folgender Brücken:

 Metrobrücke (Charkiw), Brücke über den Fluss Charkiw in Charkiw
 Metrobrücke (Kiew), Brücke über den Dnepr in Kiew
 Metrobrücke Nowosibirsk, Brücke über den Ob in Nowosibirsk
 Metrobrücke (Omsk), Brücke über den Irtysch in Omsk